Robert Windsor-Clive (członek Izby Gmin) 1824-1859
 Robert Windsor-Clive (1. hrabia Plymouth), 1857-1923

Zobacz też